Mogensen ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Mogensen (* 1967), dänischer Orientierungsläufer
 Anders Mogensen (1969). dänischer Jazzmusiker
 Andreas Mogensen (* 1976), dänischer Astronaut
 Åsa Mogensen (* 1972), schwedische Handballspielerin
 Børge Mogensen (1914–1972), dänischer Möbeldesigner 
 Carsten Mogensen (* 1983), dänischer Badmintonspieler
 Emma Mogensen (* 1994), dänische Handballspielerin
 Grete Mogensen (* 1963), dänische Badmintonspielerin
 Halldóra Mogensen (* 1979), isländische Politikerin
 Joelle Mogensen (1953–1982), französische Sängerin 
 John Mogensen (1928–1977), dänischer Sänger, Komponist und Pianist
 Joy Mogensen (* 1980), dänische Politikerin
 Kristoffer Mogensen († 1566), dänischer Marineoffizier, gefallen am 27. Juli 1566 im Seegefecht vor Öland
 Mikala Mogensen (* 2001), dänische Volleyballspielerin
 Rasmus Mogensen (* 1974), dänischer Fotograf
 Thomas Mogensen (* 1983), dänischer Handballspieler
 Tino Mogensen (* 1972), dänischer Handballspieler

Sonstiges:
 Mount Mogensen, Berg im Ellsworthland, Antarktika